
Че́лси () может означать:

 Челси — ранее пригород Лондона, в настоящее время — его район. Все иные географические омонимы произошли от него, в том числе одноимённый район Манхэттена.
 Челси — мост в Лондоне.
 Челси — район в Нью-Йорке.
 Челси — гостиница в Нью-Йорке.

Города

США 
 Челси — город в штате Алабама, США.
 Челси — город в штате Мэн, США.
 Челси — город в штате Массачусетс, США.
 Челси — город в штате Мичиган, США.
 Челси — город в штате Оклахома, США.
 Челси — город в штате Вермонт, США.

Другие страны 
 Челси — город в провинции Квебек, Канада.
 Челси — пригород Мельбурна, Австралия.

Спорт 
 «Челси» — футбольный клуб из Лондона.
 «Челси» — женский футбольный клуб из Лондона.
  или «Берекум Челси» — футбольный клуб из города Берекум, Гана.

Шоу-бизнес 
 «Chelsea» — британская панк-группа, образованная в Лондоне (Англия) в 1976 году, вокалистом и автором песен Джином Октобером. Первым гитаристом группы был Билли Айдол.
 «Челси» — российская музыкальная поп-группа, образовавшаяся в результате проекта «Фабрика звёзд 6».
 «» — американская музыкальная группа.
 Принцесса Челси — синти-поп-певица из Новой Зеландии.
 «Chelsea» — альбом российского трэп-исполнителя Thrill Pill’a.

Прочее 
 Челси — английское женское имя.
 Челси — причёска.
 «Челси» — тип речных судов.
 Челси — разновидность плотно облегающих сапог c высокими лодыжками и упругой боковой панелью.

См. также